Камини Каушал (, , настоящее имя — Ума Суд, ; род. 16 января 1927 года, Лахор) — индийская  и  детских телешоу. Её дебютный фильм получил Гран-при на фестивале в Каннах. Награждена Filmfare Award за лучшую женскую роль в 1955 и за вклад в кинематографию в 2015 году, а также Excellence Award имени Калпаны Чавлы в 2013 за выдающуюся карьеру в кино.

Биография 
Камини Каушал (урождённая Ума Кашьяп) появилась на свет 16 января 1927 года в Лахоре. Она была младшей среди двух братьев и трёх сестер. Её отец Шив Рам Кашьяп был ботаником, открывшим шесть видов растений, и одним из основателей . Он умер в 1934 году, когда Камини Каушал было семь лет.

В детстве она работала исполнителем на Всеиндийском радио. Каушал получила степень бакалавра с отличием по специальности «английский язык и литература» в .

Вскоре после того, как Каушал окончила колледж, в автомобильной аварии погибла её старшая сестра Уша, оставив двоих дочерей, Кумкум и Кавиту, двух и трёх лет от роду. Камини взяла на себя заботу о племянницах, выйдя замуж за своего зятя Б. С. Суда, служащего . Впоследствии она родила мужу троих сыновей: Рахула, Шравана и Видура.

Услышав её голос по радио, Четан Ананд предложил ей роль в своём дебютном фильме «Город в долине». Поскольку он был другом её брата, её родные не возражали. Из-за того, что в фильме уже снималась жена режиссёра Ума Ананд, он пресоветовал будущей актрисе взять псевдоним. Так она стала Камини Каушал. «Город в долине» провалился в прокате, но стал единственным индийским фильмом, получившим признание на Каннском кинофестивале, выиграв Золотую пальмовую ветвь в 1946 году.

После этого Каушал хотела оставить кино и посвятить себя воспитанию детей, но предложения новых ролей не переставали поступать. В итоге она дала согласие режиссёру  и снялась в фильме «Тюремное заключение» вместе с Раджем Капуром. В начале своей карьеры она работала со всеми тремя актёрами, ставшими главными звёздами следующего десятилетия: Раджем Капуром, Дилипом Кумаром и Девом Анандом.

В 1954 году она исполнила главную роль в фильме Бимала Роя «Бирадж Баху» по роману бенгальского писателя . Для лучшего понимания роли она прочла книгу несколько раз. Картина завоевала сертификат Национальной кинопремии Индии за лучший фильм и принесла актрисе Filmfare Award за лучшую женскую роль.

После 1959 года в её карьере случился перерыв, после которого она перешла на характерные роли.  попросил её сыграть его мать в фильме «Шахид» 1965 года, хотя ей ещё не было сорока, и она согласилась после долгих уговоров. В дальнейшем она играла его мать в фильмах  (1967),  и . В 1984 году она исполнила небольшую роль тетушки Шалини в британском сериале .

Помимо актёрской деятельности, Камини Каушал пишет стихи и рассказы для детей. Некоторые из них были опубликованы в популярном индийском детском журнале Parag. В настоящее время она также занимается производством телевизионных шоу для детей на канале Doordarshan. Её первый опыт в качестве продюсера — сериал Chand Sitare. В 1986 году она поставила анимационный фильм Meri Pari.
 
Камини Каушал продолжает сниматься в кино и по сей день, перейдя от ролей матерей к ролям бабушек. Среди её последних фильмов — «Каждое любящее сердце» (2000), «Самозванка» (2003),  (2007) и «Ченнайский экспресс» (2013).

Частичная фильмография 
  — Город в долине / Neecha Nagar — Рупа
  — Тюремное заключение / Jail Yatra
  — Бирадж Баху / Biraj Bahu — Бирадж Чакраварти
  — Шахид / Shaheed — миссис Кишан Сингх
  — Upkar — Радха
  —  / Do Raaste — Мадхви Гупта
  —  / Aadmi Aur Insaan — миссис Кханна
  —  / Heer Raanjha
  —  / Shor — мать Шанкара
  —  / Roti Kapda Aur Makaan — мать Бхарата
  —  / Prem Nagar — Рами Маа
  —  / Sanyasi — мать Чампы
  —  / Gumrah — мать Шарды
  — Каждое любящее сердце / Har Dil Jo Pyar Karega — бабушка
  — Самозванка / Chori Chori — бабушка
  —  / Laaga Chunari Mein Daag — миссис Верма
  — Ченнайский экспресс / Chennai Express — бабушка Рахула

Примечания

Ссылки 
 
 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Лауреаты Filmfare Awards